В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Патті Фендік і Зіна Гаррісон виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Розалін Феербенк 6–4, 7–6(5).

Сіяні пари 

Відсутня
 Патті Фендік /  Зіна Гаррісон (чемпіонки)

 Ліз Грегорі /  Гретчен Раш (півфінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open